Кирстен Праут (; ) — канадская актриса.

Биография 
Кирстен Праут родилась 28 сентября 1990 года в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, Канада. Выросла в семье врачей — невролога и детского врача. После окончания средней школы она в течение одного года училась в университете Макгилла, где изучала английскую литературу.

Начала карьеру актрисы в 10 лет. Первая её значительная роль — в фильме «Электра», где она сама выполняла большую часть трюков благодаря навыкам тхэквондо.

С 2006 по 2009 год снималась в сериале «Кайл XY». В 2007 году была номинирована на премию «Молодой актёр» в категории «Best Performance in a TV Series — Recurring Young Actress».

В 2010 году сыграла вампиршу Люси в фильме «Сумерки. Сага. Затмение». С 2011 по 2012 год снималась в сериале «Игра в ложь».

6 ноября 2017 года вышла замуж за телепродюсера Мэтта Зиена.

Фильмография

Примечания

Ссылки